Montoro ima više značenja:
 Montoro, Ancona
 Montoro, Terni